Карашур — топоним:деревня

Россия 
 Карашур — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.
 Карашур — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Карашур — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.
 Карашур — река в Удмуртии, приток Мужвайки (Пироговки)